Een verkeersweg:
 N514 (België)
 N514 (Frankrijk)
 N514 (Nederland), zie Provinciale weg 514

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing